Rocky Mountains kan syfta på:
 Klippiga bergen, en bergskedja i västra USA och Kanada
 Rocky Mountains (musikalbum), ett studioalbum av det svenska dansbandetet Lasse Stefanz